Vlci hora kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vlčí hora (kulle i Tjeckien, Ústí nad Labem, lat 50,94, long 14,47), 
 Vlči hora, kulle, Liberec, 
 Vlčí hora (berg), Ústí nad Labem, 
 Vlčí hora (kulle i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar